Hüttenbühl oder nach Hüttenbühl heißen in der Geographie:

Orte:
 Hüttenbühl (Alfdorf), Weiler im Gemeindeteil Vordersteinenberg, Alfdorf, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Hüttenbühl (Oberstdorf), Einöde von Markt Oberstdorf, Landkreis Oberallgäu, Bayern

 Hüttenbühl (Gemeinde Sulzberg), Ort der Gemeinde Sulzberg, Bezirk Bregenz, Vorarlberg

Erhebungen:
 Hüttenbühl (Denkingen), 985 m, Kuppe über dem Albtrauf bei Klippeneck, Gemeinde Denkingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Hüttenbühl (Herdwangen), 677 m, Erhebung bei Herdwangen, Gemeinde Herdwangen-Schönach, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Hochwasserrückhaltebecken Hüttenbühl oder Hüttenbühlsee, Hochwasserrückhaltebecken mit Dauereinstau im Lauf der Schwarzen Rot vor Hüttenbühl, Gemeindeteil Vordersteinenberg, Alfdorf, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Schutzgebiete:
 Hüttenbühl (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet mit Burgstall über Herbolzheim, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Rottal zwischen Hüttenbühl und Buchengehren, Naturschutzgebiet im Tal der Rot unterhalb von Hüttenbühl, Gemeinde Alfdorf, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Sonstiges:
 Im Hüttenbühl, Straße im Stadtbezirk Kirchheim-West, kreisfreies Heidelberg, Baden-Württemberg
 Kurklinik Hüttenbühl, Kurklinik bei Bad Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg